Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2003 je petinštirideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 18. februarjem in 1. marcem 2003 v Val di Fiemmeju, Italija, v osemnajstih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 

2003
2003 v športu
Športne prireditve v Italiji
Val di Fiemme